Itapissuma kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itapissuma (ort), Pernambuco, 
 Itapissuma (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar